Piispanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Arsi Piispanen (né en 1985), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1976), athlète paralympique finlandais
 (né en 1983), boxeur professionnel finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois